Don't Call Me – singolo di DMX e Rakim del 2013
 Don't Call Me – album degli Shinee del 2021